George Hardinge (1743–1816) – brytyjski sędzia, polityk i pisarz, parlamentarzysta z Old Sarum
 George Nicholas Hardinge (1781–1806) – brytyjski oficer marynarki wojennej
 George Hardinge (1921–1997) – brytyjski arystokrata, 3. baron Hardinge of Penshurst